Mleczko pokarmowe – końcowy produkt działania enzymów trawiennych. Zawiera ono wodną mieszaninę jednocukrów, kwasów tłuszczowych, aminokwasów, nukleotydów oraz substancji mineralnych. W jelicie grubym mleczko pokarmowe jest formowane w stolec.

Fizjologia